Sascerides (dänisch Sasceride) ist der Name folgender Personen:

 Gellius Sascerides (1562–1612), dänischer Arzt und Astronom; Sohn des
 Johannes Sascerides (1524–1595), holländischer Theologe, seit 1557 in Dänemark